L'état de l'Assam en Inde est organisé en 34 districts.

Liste des districts

Notes et références

Article connexe 
Districts de l'Inde

Assam